Безводня () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины. Входит в состав Ивановского сельского совета.

Население по переписи 2001 года составляло 163 человека. Почтовый индекс — 27655. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522583202.

Местный совет 
27655, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Ивановка, ул. Мира, 77б, тел. 31-77-68.

Ссылки 
 Безводня на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Кропивницкого района